El término Jaws puede hacer referencia a:

 Tiburón (novela), novela de Peter Benchley publicada en 1974 cuyo título original es Jaws;
 Tiburón (película), película de 1975 dirigida por Steven Spielberg bajo el título de Jaws, adaptación al cine de la novela anterior;
 JAWS (software), software para invidentes.